Cuma ima više značenja.

 Dikumarol, lek
 CUMA, tip ronilačke opreme